Viçosa, comune brasiliano dello stato dell'Alagoas.
 Viçosa, comune brasiliano dello stato del Minas Gerais.
 Viçosa, comune brasiliano dello stato del Rio Grande do Norte.
 Viçosa do Ceará, comune brasiliano dello stato del Ceará.
 Nova Viçosa, comune brasiliano dello stato di Bahia.